Seis barcos de la Royal Navy han tenido el nombre HMS Amethyst, y otro es planeado:

  era un navío de quinta categoría (fragata) de 36 cañones, originalmente francés, el navío francés Perle, capturado en 1793 y desguazado en 1795.
  era un navío de quinta categoría de 36 cañones, botado en 1799 y desguazado en 1811.
  era un navío de sexta categoría (corbeta) de 26 cañones, clase Spartan botado en 1844 y vendido en 1869 para ser usado como barco cableador.
  era corbeta de hélice clase Amethyst botada en 1871 y vendida en 1887.
  era un crucero de tercera clase Topaze botado en 1903 y desguazado en 1920.
  fue una balandra clase Black Swan modificada botada en 1943. Fue designada con posterioridad como fragata, iestuvo involucrada en el incidente del Yangtsé en 1949 y fue desguazada en 1957.
HMS Amethyst fue un barreminas clase River. Fue renombrado  HMS Waveney M2003antes de su botadura en 1983, vendiéndose a la  Marina de Bangladés en 1994, donde es llamado Shapla.

Referencias